Арну́льфинги (, ) — знатный франкский род.

Происхождение 

Ведёт своё происхождение от Арнульфа Мецского. В результате брака Анзегизеля Австразийского, сына Арнульфа Мецского и Бегги Анденской, дочери Пипина I Ланденского, династии Арнульфингов и Пипинидов (от «Пипин», позже — Каролингов, от «Карл») породнились. Потомком двух могущественных родов стал Пипин II Геристальский (ок. 635 — 16 декабря 714) — герцог франков, известный также как Пипин Средний.

См. также 
 Пипиниды
 Каролинги

Примечания

Ссылки 
 

 
Каролинги
Династии Франции
Дворянские роды по алфавиту